Спас-Нурма — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 18,5 км, до центра муниципального образования Ростилово — 11,5 км. Ближайшие населённые пункты — Дор, Мышкино, Ермолино.

В деревне находится недействующая церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня. При церкви кладбище. 

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
 
 Спас-Нурма в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района